Санислоп има више значења:
 Санислоп (Вашингтон)
 Санислоп (Калифорнија)